Попасть в переплёт:
 Попасть в переплёт — крылатое выражение.
 «Попасть в переплёт» — одно из названий фильма «Я, сумасшедший».